Federico Pinedo est un nom pouvant désigner:

Federico Pinedo (1895-1971), homme politique et économiste argentin
Federico Pinedo (né en 1955), homme d'État argentin

Voir aussi

Pinedo, Federico